

Moški

10 km zasledovanje

10 km + 15 km zasledovanje

30 km klasično

50 km prosto

4 x 10 km štafeta

Ženske

5 km klasično 
Tekmovanje na 5 km klasično je potekalo 10. februarja.

5 km + 10 km zasledovanje 
Tekmovanje na 15 km zasledovanju je potekalo 12. februarja.

15 km klasično 
Tekmovanje na 15 km klasično je potekalo 8. februarja.

30 km prosto 
Tekmovanje na 30 km prosto je potekalo 20. februarja.

4 x 5 km štafeta 
Ženska štafeta je potekala 16. februarja.

1998
Športi Zimskih olimpijskih iger 1998